Enna (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Sicilië
Enna (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
Enna (geslacht), een spinnensoort

Personen met de achternaam Enna
August Enna, een Deense operacomponist